Porombka ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Porombka (* 1967), deutscher Germanist
 Vinzent Porombka (1910–1975), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus